Voltaggio – comune italiano in provincia di Alessandria
Voltaggio – francesismo talora usato in luogo di "tensione elettrica"
Franco Voltaggio – docente filosofo e storico della scienza e della medicina italiano
Voltaggio – nome di famiglia italiano